Лас Паритас има више значења:

 Лас Паритас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Паритас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Паритас (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паритас (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паритас (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Паритас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Паритас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Паритас, Ел Чангито (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Паритас (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Паритас (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику